Het ATP-toernooi van Memphis 2000 (met de officiële naam Kroger St. Jude International) vond plaats van 14 tot en met 20 februari 2000. Er werd gespeeld op de hardcourtbinnenbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Memphis
2000